Круком (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Круком — місто у Швеції, у лені Ємтланд.